Испанский этап FIA WTCC 2008 года — третий этап сезона-2008, проведённый на трассе имени Рикардо Тормо рядом с испанским городом Валенсия в третий уик-энд мая 2008 года. Этап-2008 — 4-й этап WTCC в Испании.

Общая информация 
Лидеры чемпионата из SEAT Sport выиграли третью в сезоне квалификацию. Во второй раз поул-позицию завоевал Ивану Мюллеру. Второй ряд с ним разделил сокомандник Габриэле Тарквини. Выигрыш квалификации пилотами испанской марки скрасил неудачу её лидера — швед Рикард Рюделл, возглавлявший после четырёх гонок личный зачёт, показал лишь десятое время. Несмотря на старт с первого ряда, Мюллер и Тарквини не смогли выиграть первый заезд — обоих прошёл Роберт Хафф на Chevrolet, который и одержал победу. Габриэле после этого смог удержаться на втором месте, а Иван, пропустив ещё и Хорди Жене, на последних кругах вынужден был сдерживать давление со стороны четвёрки заводских пилотов Chevrolet и BMW. Не смог отыграться в гонке Рюделл, даже потерявший по ходу гонки одну позицию. Во втором заезде пилоты испанской марки не смогли побороться даже за подиум: лучший из них финишировал лишь на пятой позиции, причём имевший лучшие стартовые позиции Ивану Мюллеру занял лишь восьмое место, пропустив вперёд и Тарквини, и Жене, и даже Рюделла.

Пилоты BMW провели квалификацию лучше, чем на предыдущем этапе. Сразу четверо пилотов на заводской технике смогло попасть в восьмёрку сильнейших. Двое из них смогли проявить себя в первой гонке: Мюллер финишировал пятым, показал быстрейший круг и до последних метров предпринимал попытки обогнать Ивана Мюллера; Приоль провёл гонку менее ярко, но его седьмая финишная позиция позволила ему обеспечить первый ряд на старте второго заезда. В ней, несмотря на преимущество заднеприводной машины, баварцы не смогли побороться за победу: Приоль прошёл Ларини, но позже уступил второе место Хаффу. Не сложился уик-энд для Августо Фарфуса, после седьмого места в квалификации, записавшего на свой счёт лишь одно двадцатое место в гонках.

Для Chevrolet уик-энд начался с конфуза — машина Меню не прошла техническую инспекцию после квалификации и швейцарец был отправлен в конец стартового поля. Локальная неудача никак не повлияла на настрой опытного пилота: в первом заезде он, активно прорываясь, к финишу догнал группу пилотов, боровшуюся за третье место и обеспечил себе поул второго заезда. Во второй же гонке он со старта уверенно уехал к победе, попутно показав лучший круг. Не испытавших таких проблем после квалификации Роберт Хафф выиграл первый заезд, пройдя Мюллера и Тарквини, а также финишировал вторым во втором заезде, где ему пришлось прорваться с восьмого места. Успехи британца и швейцарца, вкупе со средними результатами BMW, позволили американской марке после испанского этапа выйти на второе место в Кубке Конструкторов.

Не лучшим образом прошёл этап для единственной заводской машины Honda: Джеймс Томпсон записал на свой счёт лишь два одиннадцатых места.

В зачёте частников впервые в сезоне гонки уик-энда выиграли разные пилоты: квалификация и первая гонка остались за Стефано д'Асте, а вторая гонка — за Серхио Эрнандесом. Непобедную гонку лучше провёл итальянец.

Команда Russian Bears Motorsport заявила на этап частные Lada 110, однако из-за неполного соответствия машин регламенту они выступали на этапе не борясь за очки в общем зачёте.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 2:07.133

Примечания:Все времена Меню обнулены из-за слишком маленького клиренса его автомобиля.Четвёрка пилотов, не прошедших квалификацию, допущена на старт.

Гонка 1 

Примечание: К результату Монтейру добавлены 30 штрафных секунд.

Стартовое поле гонки 2

Гонка 2 

Примечание: К результату Энгстлера добавлены 30 штрафных секунд.

Общий зачёт WTCC 2008 

Примечание:Указаны пять лучших представителей из каждого зачёта.

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems

 

Испания
Моторные виды спорта
Май 2008 года
2008
События 18 мая
Международные спортивные соревнования в Валенсии
2008 год в автоспорте